Ten artykuł zawiera listę wszystkich wyemitowanych odcinków programu Kobieta na krańcu świata.

Bibliografia 
 Wszystkie odcinki programu w serwisie Player.pl

Listy odcinków programów telewizyjnych